Braux (Alpes-de-Haute-Provence)
Braux (Ardennes)
Braux (Aube)
Braux (Côte-d'Or)
ook:
Braux-le-Châtel,  Haute-Marne
Braux-Sainte-Cohière,  Marne 
Braux-Saint-Remy,  Marne